Příjmení Engelmüller má více nositelů:

 Ferdinand Engelmüller (1867–1924), český malíř a grafik
 Karel Engelmüller (1872–1950), český spisovatel, dramatik, divadelní kritik a překladatel z němčiny a z norštiny